Вакулич Володимир Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017 років.
 Вакулич Володимир Михайлович — український письменник, науковий дослідник новітньої історії України, журналіст.
Прізвища